Bobby Burns – cocktail a base di whisky e vermut
 Bobby Burns – attore e regista cinematografico statunitense
 Bobby Burns – calciatore nordirlandese